Bela oz. kavkazijska rasa je geografsko najbolj razširjena rasa na svetu (predvsem zaradi procesa kolonizacije), izvira iz Evrope. Bela rasa prevladuje v Evropi, Severni Ameriki in Avstraliji.

Belci (pripadniki bele rase) imajo naslednje telesne značilnosti:
 barva kože naj bi bila bela, vendar dejansko pigment nekoliko variira, kar je lahko posledica določene adaptacije in procesov hibridizacije
 barva oči variira od svetlo modre do temno rjave
 lasje so svetli ali temni in različno trdi
 moški so dokaj poraščeni po prsih, nogah in rokah, rastejo jim tudi košate brade
 nos je ozek in visok
 ustnice so ozke
 telesna višina je dokaj različna

Deli se v tri skupine oz. podrase:
 severna svetla skupina: nordidi in paleoevropidi 
 srednja kratkoglava skupina: alpidi, dinaridi in armenidi
 južna temnejša in bolj dolgoglava skupina: mediteranidi, orientalidi in indidi

Viri: 
  
 

Rase
Psevdoznanost